Javier Martínez - conjunto del nombre propio Javier y el primer apellido Martínez - puede referirse a:

Personajes 
 Javier Martínez «Manal» (1946-), músico argentino;
 Javier Martínez Aguinaga (1988-), futbolista español;
 Javier Martínez Corrales (1976-), futbolista colombiano;
 Javier Martínez de Ayala «Estudiante» (19??-), jugador de fútbol-americano español;
 Javier Martínez de Morentin López (1887-1949), político carlista español;
 Javier Martínez Reverte (1944-), escritor español;
 Javier Martínez Miranda (1978-), baloncestista paraguayo;
 Javier Martínez Rodríguez (1968-), boxeador español;
 Javier Martínez-Torrón (1955-), jurista español;
 Javier Martínez Vázquez (1996-), jugador profesional de pádel español.